Qurdi-Aszur – imię dwóch wysokich rangą asyryjskich urzędników:
 Qurdi-Aszur (gubernator Raqamatu) – asyryjski dostojnik za rządów Salmanasara III (858–824 p.n.e.)
 Qurdi-Aszur (gubernator Arzuhiny) – asyryjski dostojnik za rządów Aszur-dana III (772–755 p.n.e.)